Willow Springs kan syfta på:

 Willow Springs, Illinois
 Willow Springs, Missouri